Бирч, Берч () — фамилия. 

Известные носители:
 Бирч, Дайан (род. 1983) — американская певица, исполнитель собственных песен.
 Бирч, Элизабет (род. 1956) — американский общественный деятель, по профессии корпоративный менеджер.

 Бирч, Итан Томас (1920 – 2000) – английский детский писатель, филолог, автор сказок про гнома Томте.

См. также 
 «Саймон Бирч» — американский художественный фильм.
 Бёрч
 Барч

Примечания